

Persone 
 Bernhard Christoph Breitkopf (1695-1777) – editore musicale tedesco
 Johann Gottlob Immanuel Breitkopf (1719-1794) – tipografo ed editore musicale tedesco

Altro 
 Breitkopf & Härtel – azienda fondata nel 1719 a Lipsia